Đurići je lahko:
 Đurići, Hrvaška
 Đurići, Črna gora